Pulaski es el nombre de cuatro estaciones del Metro de Chicago:

 Pulaski (línea Azul)
 Pulaski (línea Naranja)
 Pulaski (línea Rosa)
 Pulaski (línea Verde)

en:Pulaski#CTA stations